Norton Commander steht für:

 Norton Commander, Software
 Norton Commander (Motorrad), Motorrad mit Wankelmotor des Herstellers Norton-Villiers

Siehe auch:
 Norton Commando, Motorrad mit Viertaktmotor des Herstellers Norton-Villiers